Rossosch bezeichnet folgende Orte:
 Rossosch (russisch Россошь), Stadt in der Oblast Woronesch, Russland
 Rossosch (Mukatschewo) (ukrainisch Росош), Ort in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, Ukraine
 Rossosch (Tjatschiw) (ukrainisch Росош), Ort in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, Ukraine